Marek Kudła (ur. 1941) – polski brydżysta
 Marek Kudła (ur. 1946) – polski pięściarz, medalista mistrzostw kraju